Cristiani est un nom de famille porté notamment par :
 Alfredo Cristiani (1947-), président de la République salvadorien ;
 Dhia Cristiani (1921-1977), actrice italienne ;
 Federico Nicoli Cristiani (1771-1839), typographe, homme de lettres et historien de l'art italien ;
 Gabriella Cristiani (1949-), monteuse et réalisatrice italienne ;
 Girolamo Francesco Cristiani (1731-1811), ingénieur et économiste italien ;
 Hervé Cristiani (1947-2014), chanteur français ;
 Léon Cristiani (1879-1971), prélat, universitaire, théologien et historien français ;
 Quirino Cristiani (1896-1984), réalisateur, scénariste et animateur argentin.